Турбостроитель может означать:
 Турбостроитель (профессия) (см. Турбина, Двигателестроение)
 Турбостроитель (футбольный клуб, Калуга)
 Турбостроитель (стадион, Санкт-Петербург)
 СКА-Турбостроитель (футбольный клуб, Санкт-Петербург)